Landmark Peak ist der Name folgender Gipfel:

 Landmark Peak (Antarktika) im Ellsworthgebirge, Antarktika
 Landmark Peak (Idaho) im Shoshone County, Idaho, Vereinigte Staaten